«Ботошани» () — румынский футбольный клуб из города Ботошани, выступающий в Лиге I. Домашние матчи проводит на Муниципальном стадионе, вмещающем 7 782 зрителей.

История

Предшественники 
Перед Второй мировой войной основной командой города Ботошани был «Венус». После окончания войны команда была последовательно названа «Фламура Рози», «Текстиля» и «Униря», играла в основном в региональном чемпионате и третьем дивизионе (Дивизия C) без значительных успехов. В 1973 году команда была переименована в «КС Ботошани». В сезоне 1974/75 она выиграла Дивизию C и впервые вышла в Дивизию B, но сразу вылетела. Команда снова играла в Дивизии В в сезоне 1977/78, но снова вылетела.

Летом 1979 года «КС Ботошани» в третий раз вышел в Дивизию B, а в конце сезона 1979/80 они заняли наивысшее 3-е место в своей истории, что до этого ранее не удавалось ни одной футбольной команде из Ботошани. После команда занимала места в середине таблицы, а в конце 80-х годов чуть не вылетела.

Николае Добрин завершил свою карьеру в «КС Ботошани». Он играл за команду в сезоне 1985/86, а также был её тренером.

«КС Ботошани» играл в Дивизии B 11 лет подряд, это наибольшее количество сезонов, проведённых футбольной командой из Ботошани. После этого, в конце сезона 1989/90, команда вылетела в Дивизию С. В 1993 году команда была переведена в региональный чемпионат и расформирована.

Была также команда «Униря Ботошани», которая играла с 1998 по 2000 годы. Она объединилась с «Политехникой Яссы», которая играла в Дивизии С под названием «Поли Униря Яссы».

Основание и первые годы (2001–2013) 
Новый футбольный клуб «Ботошани» был основан в 2001 году при поддержке местного совета и начал играть в Дивизии С. В сезоне 2003/04 «Ботошани» выиграл Дивизию С и вышел в Дивизию B.

В 2005 году президент Административного совета Валериу Ифтиме принял на себя основные проекты клуба по французской модели. Поэтому первая команда играла в Дивизии B, а вторая команда, сформированная из молодёжи играла в третьей лиге. Также в клубе есть центр для детей и юношей, которые готовятся в будущем для первой команды.

«Ботошани» играл во втором дивизионе румынского футбола в течение девяти сезонов подряд. В сезоне 2005/06 финишировал на 4-м месте. В сезоне 2012/13 клуб одержал победу в Лиге II и вышел в Лигу I, став первым в истории представителем жудеца Ботошани в высшем футбольном дивизионе Румынии.

Выход в Лигу I и новейшая история (с 2013 года) 
Основной задачей команды на сезон 2013/14 было избежать вылета. В начале сезона «Ботошани» была единственной командой лиги, в которой играли только румынские футболисты. 21 июля 2013 года в дебютном матче в Лиге I «Ботошани» сыграл вничью с «ЧФР Клуж» 0:0, с восемью новичками на высшем уровне в стартовом составе и большую часть матча играли вдесятером, поскольку Киприан Дину получил красную карточку на девятой минуте матча. В следующем туре 26 июля «Ботошани» одержал первую победу в Лиге I в гостях над «Газ Метаном» со счетом 2:1. 25 августа «Ботошани» победил «Васлуй» 1:0 и одержал свою первую домашнюю победу на высшем уровне. Однако после этого «Ботошани» провёл плохой игровой отрезок, занимая 12-е место в двух очках от зоны вылета и тренер Кристиан Попович был уволен. Новым тренером был назначен Леонтин Грозаву и в итоге команда заняла 8-е место избежав вылета.

«Ботошани» начал следующий сезон с двух важных побед над «Астрой» и «Динамо Бухарест», командами которые боролись за чемпионский титул. В конце сезона «Ботошани» снова финишировал на 8-м месте, однако получил право впервые сыграть в Лиге Европы, так как четыре расположившихся выше него команд не получили лицензию УЕФА.

2 июля 2015 года «Ботошани» дебютировал в европейских соревнованиях в первом отборочном раунде Лиге Европы 2015/16 против «Спартака-Цхинвали» 1:1 в первом матче в Ботошани. Во втором матче в Грузии «Ботошани» одержал свою первую европейскую победу со счетом 3:1. Во втором отборочном раунде «Ботошани» по итогам двух матчей уступил польской «Легии» 0:4.

Достижения 
Лига II
  Победитель (1): 2012/13

Лига III
  Победитель (1): 2003/04

Текущий состав 
По состоянию на 15 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика выступлений с сезона 2004/2005

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «Ботошани», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
В списке приведены игроки, сыгравшие 40 и более матчей за клуб и годы выступлений.
  Валериу Бордяну (2011—2014)
  Майкл Нгадё-Нгаджюи (2014—2016)
  Пламен Илиев (2015—2017)
  Лауренциу Буш (2017—2018, 2019)
  Эрвен Онженда (2018—2019, 2020—2022)
  Михай Роман (2018—2019, 2020—)
  Стефан Ашковски (2019—2021)
  Реальдо Фили (2020—2022)

Примечания

Ссылки 
 
 «Ботошани» на сайте румынской лиги

Футбольные клубы Румынии
Ботошани (жудец)